Kuttenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kuttenbach (Schwarzwasser), rechter Zufluss des Schwarzwassers (zur Zwickauer Mulde) am Ostrand von Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kuttenbach (Urft), linker Zufluss der Urft nach Urft, Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Schutzgebiete:
 Kuttenbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Kuttenbach (Schwarzwasser), Teil des FFH-Gebiets Kuttenbach, Moosheide und Vordere Aue